łasuch – człowiek lubiący łasować, łakomczuch
 Łasuch  – amerykańska seria komiksowa
 Łasuch – amerykański serial telewizyjny, adaptacja komiksu
 Łasuch – postać fikcyjna, jeden ze smerfów

Zobacz też 
 Łasuch literacki